Employee of the Month (Empleado del mes en Hispanoamérica y España) es un episodio de Bob Esponja de la temporada 1.

Sinopsis 
Un día en el trabajo, Bob Esponja le recuerda a Calamardo que es el día del Empleado del Mes. Sin embargo, Calamardo dice que el premio es un engaño y que Don Cangrejo lo usa para que trabajen más duro sin pagarles más. Don Cangrejo también le advierte que Calamardo podría quitarle el puesto. Bob no cree en lo que dice Calamardo, pero si le cree a Don Cangrejo y teme por su récord de ser el empleado del mes 26 meses seguidos, por lo que intenta trabajar más, y también sabotear a Calamardo durante la noche. Harto, él dice que podría ganar el premio si quisiera y Bob le dice que lo pruebe, y ambos intentan llegar al Crustáceo antes que el otro. Se ponen trampas toda la noche, hasta que amanece, y finalmente deciden hacer una tregua. Al llegar al Crustáceo, empiezan a trabajar exageradamente, Calamardo rompe una mesa al limpiarla y Bob rompe todos los platos. Al final empiezan a competir haciendo cangreburgers, y eventualmente, hacen tantas que el restauran explota; las cangreburger caen del cielo y algunas personas comienzan a comérselas, y Bob y Calamardo siguen discutiendo por el premio.

Referencias culturales 
 Cuando el "sargento Bob Esponja" aparece, éste sale en el cuadro del mes de marzo, probablemente como referencia a las marchas del ejército.

Trivia 
 Bob Esponja ha ganado el premio del Empleado del Mes 26 veces seguidas, lo que significa que lleva trabajando en el restaurante, mínimo, 2 años y 2 meses. Y aunque dice que son 26 veces, en realidad hay 43 cuadros de Bob Esponja en la pared.
 Calamardo usualmente quema toda la comida, como en el episodio Pickles, pero en éste no quemó ni una sola hamburguesa.
 Las fotos del Empleado del Mes solo aparecen en este episodio, y en The Original Fry Cook.
 Es la primera vez que el Crustáceo Cascarudo es destruido.
 Hay dos posibilidades sobre quién gana el premio:
 Nadie, ya que ambos destruyeron el restaurante.
 Bob Esponja, porque en el episodio Breath of Fresh Squidward, Calamardo dice que le gustaría ser Empleado del Mes.
 La canción de Volga Boatmen toca cuando Calamardo y Bob jalan el barco y el ancla (respectivamente) hacia el Crustáceo.

Enlaces externos 
 SpongePedia – Employee of the Month (en inglés)

Episodios de la primera temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 1999